Osoby o tym nazwisku:
 Aaron Burkart – niemiecki kierowca rajdowy
 Helen Barnett-Burkart – brytyjska i szwajcarska biegaczka sztafetowa